El término Hard Boiled puede designar a:

Hard boiled, un género literario.
Hard Boiled (película), una película de acción de 1992 dirigida por John Woo.
Hard Boiled (cómic), una serie de cómics creada por Frank Miller y Geof Darrow.